Винзен (нем. Winsen) — название нескольких населённых пунктов.

 Винзен (Аллер) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Винзен (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Винзен (Луэ) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.